Jméno Pavel nosilo šest papežů katolické církve a dva ho používali ve složeném jméně. Pochází z latiny, kde paulus znamená malý, nepatrný.

papežové
 sv. Pavel I. – pontifik v letech 757–767
 Pavel II. – pontifik v letech 1464–1471
 Pavel III. – pontifik v letech 1534–1549
 Pavel IV. – pontifik v letech 1555–1559
 Pavel V. – pontifik v letech 1605–1621
 sv. Pavel VI. – pontifik v letech 1963–1978
 bl. Jan Pavel I. – pontifik v roce 1978
 sv. Jan Pavel II. – pontifik v letech 1978–2005

další osoby jménem
 Pavel

Papežové podle jména